siarczek miedzi(I) (dawniej: siarczek miedziawy) o wzorze:  Cu2S. Jest rozpowszechniony w przyrodzie w postaci minerału o nazwie chalkozyn
 siarczek miedzi(II) (dawniej: siarczek miedziowy) o wzorze: CuS. Występuje w przyrodzie w postaci minerału o nazwie kowelin.